Каниделу (Вила-ду-Конде) — район в Португалии, входит в округ Порту.
 Каниделу (Вила-Нова-де-Гайа) — район в Португалии, входит в округ Порту.